Новоте́рское — село в Наурском районе Чеченской Республики. Является административным центром Новотерского сельского поселения (включает с. Новотерское и х. Корнеев).

География 
Расположено на левом берегу реки Терек, на юго-востоке от районного центра станицы Наурской.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Ульяновское, на северо-востоке — село Фрунзенское, на юге — село Терское, на юго-востоке — село Левобережное, на востоке — село Юбилейное, на юго-западе — станица Калиновская.

Хутор Корнеев, который входит в состав Новотерского сельского поселения, находится по отношению к селу Новотерское далеко на севере. Территория Новотерского сельского поселения до 2019 года фактически разбивалась территорией Калиновского сельского поселения (административный центр — станица Калиновская) на две не связанные друг с другом части — северную (основная территория сельского поселения, вместе с хутором Корнеев; была расположена на самом севере Наурского района) и южную (небольшая по площади часть, вместе с селом Новотерское). В 2019 году северный участок территории Новотерского сельского поселения был передан в состав Калиновского СП, однако сам хутор Корнеев по-прежнему числится в составе Новотерского СП.

История 
В 1977 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок центральной усадьбы винсовхоза «Калиновский» переименован в село Новотерское.

На 1 января 1990 года в Новотерском сельсовете Наурского района Чечено-Ингушской АССР, кроме села Новотерское, находились также село Ульяновское и железнодорожная будка. В 1990-е годы в селе Новотерском, как и в других населённых пунктах Наурского района, имели место преступления против русскоязычного населения. По некоторым данным, в 2001 году в селе проживало всего 20 русских семей.

Население 

По данным переписи 2002 года, в селе проживал 2651 человек, в том числе 1239 мужчин и 1412 женщин.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, 97 % населения села составляли чеченцы.

Национальный состав населения села по данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Транспорт 
В селе находится станция Терек Северо-Кавказской железной дороги. По южной окраине села проходит автотрасса .

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Наурского района